Tamara Mikhaïlovna Smirnova (en ), née le  et morte le , est une astronome russe (anciennement soviétique). Elle a codécouvert la comète périodique 74P/Smirnova-Chernykh et a également découvert de nombreux astéroïdes.

Astéroïdes découverts

Notes et références

Liens externes 
 .

Astronome russe du XXe siècle
Astronome soviétique
Femme astronome
Femme scientifique du XXe siècle
Naissance en décembre 1935
Naissance en RSS d'Ukraine
Décès en septembre 2001
Décès à 65 ans
Décès à Saint-Pétersbourg
Découvreur d'astéroïdes
Découvreur de comètes
Éponyme d'un objet céleste